Geografia
 Província de Kunduz, a l'Afganistan
 Districte de Kunduz, a l'Afganistan
 Kunduz, ciutat de l'Afganistan
 Riu Kunduz, riu de l'Afganistan
 Kanat de Kunduz, kanat uzbek de l'Afganistan 1649-1888